Hachlaf ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkader Hachlaf (* 1978), marokkanischer Mittelstrecken- und Hindernisläufer
 Halima Hachlaf (* 1988), marokkanische Mittelstreckenläuferin